Krasny Koet (Krasnodar) - dorp in de Russische kraj Krasnodar
 Krasny Koet (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Krasny Koet (Novosibirsk) - dorp in de Russische oblast Novosibirsk
 Krasny Koet (Primorje) - dorp in de Russische kraj Primorje
 Krasny Koet (district Oktjabrski) - choetor in de Russische oblast Rostov
 Krasny Koet (district Vesjolovski) - dorp in de Russische oblast Rostov
 Krasny Koet (Saratov) - stad in de Russische oblast Saratov